Сочитлан има више значења:

 Сочитлан (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочитлан (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сочитлан (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Сочитлан (Сочитлан Тодос Сантос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сочитлан (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сочитлан, Парахес (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сочитлан, Палмиљас (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику